Sant'Ilario ima više značenja:
 Sant'Ilario, Firenze
 Sant'Ilario, Latina
 Sant'Ilario, Livorno
 Sant'Ilario, Macerata
 Sant'Ilario, Potenza